Гран-при Китая 2015 года (официально 2015 Formula 1 Chinese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 12 апреля 2015 года на Международном автодроме Шанхая в Китае. Этот Гран-при стал третьим в сезоне 2015 года, а также двенадцатым гран-при Китая в качестве этапа Формулы-1.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +19...18 °C, трасса +42…37 °C

|}

Гонка 

|}

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Китая